Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 2016 was de 17e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 16 jaar. Er namen zestien landen deel aan dit toernooi dat van 15 september tot en met 2 oktober in India werd gespeeld. Irak werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Iran na strafschoppen verslagen.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2017, dat van tot 6 oktober tot en met 28 oktober ook in India wordt gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Irak, Iran, Japan en Noord-Korea. Ook India neemt deel omdat het land gastland van het toernooi is.

Gekwalificeerde landen

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in India
Voetbal in 2016
Sportevenement in India